Rebel Rouser è un brano musicale strumentale scritto dal musicista statunitense Duane Eddy, uno dei primi esempi del twangy style inventato dallo stesso Eddy, pubblicato per la prima volta come singolo nel 1958. È stato poi inserito nell'album Have 'Twangy' Guitar Will Travel.

Il brano ha raggiunto la 6ª posizione negli Stati Uniti e la 19° in Gran Bretagna, inoltre è stata inserita nella colonna sonora di diversi film fra cui Forrest Gump e il videogioco Mafia 2.

Note

Collegamenti esterni
 Recensione su Allmusic